Милуоки Брюэрс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 6 место в своём дивизионе, выиграв 67 матчей в 161 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 23
 Выигрышей: 12
 Поражений: 11
 Процент побед: 52.17
 Очков набрано: 120
 Очков пропущено: 128

Май 

 Игр: 26
 Выигрышей: 13
 Поражений: 13
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 106
 Очков пропущено: 104

Июнь 

 Игр: 25
 Выигрышей: 15
 Поражений: 10
 Процент побед: 60
 Очков набрано: 108
 Очков пропущено: 82

Июль 

 Игр: 29
 Выигрышей: 10
 Поражений: 19
 Процент побед: 34.48
 Очков набрано: 80
 Очков пропущено: 138

Август 

 Игр: 27
 Выигрышей: 6
 Поражений: 21
 Процент побед: 22.22
 Очков набрано: 94
 Очков пропущено: 174

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 10
 Поражений: 18
 Процент побед: 35.71
 Очков набрано: 116
 Очков пропущено: 117

Октябрь 

 Игр: 3
 Выигрышей: 1
 Поражений: 2
 Процент побед: 33.33
 Очков набрано: 10
 Очков пропущено: 14

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Милуоки Брюэрс
МЛБ в сезоне 2004